Zinnhobler ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Zinnhobler (* 1951), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Zinnhobler (1931–2016), österreichischer Kirchenhistoriker